Vlkov est un toponyme qui peut désigner :

Vlkov, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Vlkov, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Vlkov, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Vlkov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Vlkov pod Oškobrhem, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie